Als Küchenmixer werden folgende elektrische Küchengeräte bezeichnet:
 ein Handrührgerät
 ein Pürierstab
 ein Standmixer

Siehe auch:
 Liste der Küchengeräte